Cretino puede referirse a:

 Persona que sufre de Cretinismo, enfermedad.
 La revista española de cómics Cretino.
 Los Cretinos, libro de Roald Dahl.
 Persona de poca inteligencia.